Infamous - jogo eletrônico
Infamous (álbum de Motionless in White)
The Infamous - álbum de estúdio do duo de hip hop Mobb Deep

Desambiguação